Teka Historyka – pismo historyczne ukazujące się w Warszawie od 1983 roku. Wydawcą jest Studenckie Koło Naukowe Historyków UW. Publikowane są w nim głównie prace historyczne studentów UW.

Teka ukazuje się dwa razy do roku – wiosną i jesienią.

Pierwotnie (1982/1983) czasopismo nazywało się „Teka Historyka. Materiały Dydaktyczne Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego”, jednak już w zeszycie 5 (1991) zmieniono podtytuł na „Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków”. Ostateczne brzmienie tytuł otrzymał w zeszycie 7 (1997): „Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego”.

Elementy czasopisma 
 wstęp redaktora naczelnego
 konkurs prac rocznych
 artykuły
 recenzje
 polemiki i eseje
 sprawozdania
 materiały pokonferencyjne
 inne.

Redaktorzy i redaktorki naczelni 
 Patrycja Antosiak (2006/2007)
 Tomasz Gackowski (2007/2008)
 Paweł Figurski (2009)
 Anna Rechentiuk (2010)
 Ewa Starczewska (2011)
 Anna Laskowska (2012/13)
 Maria Weronika Kmoch (2013–2016)
 Wojciech Cywiński (2016/17)
 Julia Budzisz (2018/19)
 Joanna Cel (2019/20)
 Jakub Łojszczyk (2020/21)
 Michał Szarek (2021/22)

Inne znane osoby z redakcji 
 Mariusz Błaszczak
 Bartosz Cichocki
 Jarosław Czubaty
 Sławomir Górzyński
 Wanda Jarząbek
 Jerzy Kochanowski
 Krzysztof Olendzki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Bibliografia numerów 1-31

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1983
Polskie czasopisma historyczne
Prasa w Warszawie (Polska Ludowa)
Prasa w Warszawie